Rejektion steht für:

 Die immunulogische Abstoßungsreaktion nach Organtransplantationen
 Das „Hochwürgen“ eines Teils des Panseninhalts bei Wiederkäuern
 Die Negation der Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen zwei Möglichkeiten, durch die Einführung einer dritten (siehe Güntherlogik).